XL'R est un réseau de transports interurbains lancé par le Conseil départemental des Landes en  et aujourd'hui par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il est exploité par la Régie des transports landais à son lancement et aujourd'hui en partenariat avec Trans-Landes. Le Réseau XL'R dessert les communes du département des Landes.

Présentation 
XL'R est le réseau départemental de transport des Landes. Lancé en , il est composé de :
 1 ligne EXLpress
 5 lignes structurantes 
 2 lignes de rabattement
 4 lignes de bassin
 2 lignes estivales

Le réseau est assez dense dans le sud du département, là où la population est plus nombreuse. Au contraire, il n'y a aucune ligne dans l'ouest (au nord de Vieux-Boucau et au sud de Biscarrosse) et dans le nord-est, zones composées majoritairement de forêt et de petits villages assez éloignés les uns des autres. Seules les lignes ferroviaires traversent directement la forêt landaise dans une direction nord-sud.

Le réseau

Ligne EXLpress 
Née de la fusion des lignes 1 et 21, cette ligne relie les deux plus grandes villes du département, Dax et Mont-de-Marsan.

Lignes XL'R

Lignes structurantes 
Ces lignes, au départ de Dax, Mont-de-Marsan ou Bayonne, desservent les communes les plus importantes aux alentours.

Lignes de rabattement 
Ces lignes sont en rabattement sur les gares SNCF des lignes à destination de Dax, Mont-de-Marsan et Bayonne.

Lignes de bassin 
Ces lignes assurent des dessertes plus fines des bassins de vie autour des grandes agglomérations et complètent les lignes structurantes.

Anciennes lignes

Tarification 
Tarification applicable au . Depuis cette date, le tarif pour un titre à l'unité est désormais unique :  du lundi au samedi contre  les samedis et durant les extensions estivales, consistant à l'ajout de services les dimanches et jours fériés. 

Elle est valable sur l'ensemble des lignes du réseau. Les abonnements sont valables un mois ou un an à compter du premier voyage, sauf l'abonnement social qui lui est valable du  janvier au  de l'année en cours. Les enfants âgés de moins de 6 ans et les accompagnateurs de personnes malvoyantes bénéficient de la gratuité du réseau.

La carte sans contact « Passerelle » est aussi bien valable sur les réseaux urbains Yégo, Bisca Bus et Couralin que sur le réseau départemental XL'R, moyennant rechargement préalable du titre de transport. Seul l'abonnement social ne peut être utilisé avec cette carte.

Les jours de validité des titres diffèrent selon le titre ou l'abonnement choisi : Le billet à l'unité est valable du lundi au samedi ainsi que durant les extensions estivales, tandis que la carte de 10 voyages ne l'est pas pour ce dernier cas. Les abonnements sont valides quant à eux du lundi au samedi en fonction des lignes, mais aussi durant les extensions estivales.

Historique des logos

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des réseaux de transports urbains et interurbains de France
 Transports dans les Landes

Liens externes 
 

Transport routier en France
Réseau interurbain en France
Entreprise de transport en commun ayant son siège en France
Entreprise de transport en bus
Transport en commun dans les Landes
Transport à Mont-de-Marsan
Transport en commun des Pyrénées-Atlantiques
Transport à Bayonne